Pelotazo puede referirse a:

 Una forma de bailar la pelota en diversos deportes:
 En fútbol: véase chanfle.

 Una forma de servir y beber bebidas alcohólicas de alta graduación.

 Una forma coloquial de referirse a la especulación en los mercados financieros o urbanísticos, cuando produce extraordinarias ganancias de forma rápida.

 El Pelotazo, programa radiofónico.